Paul Justus Grundmann (ur. 26 maja 2003) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Steinbach-Hallenberg. Medalista mistrzostw kraju.

W styczniu 2020 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 25. i 24. lokatę w Rastbüchl. We wrześniu 2021, w swoim ostatnim starcie w zawodach międzynarodowych rozgrywanych pod egidą FIS, zajął 2. miejsce w konkursie Alpen Cupu w Kanderstegu. W październiku 2021 zakończył karierę sportową, po raz ostatni występując w zawodach w rozgrywanych w tym samym miesiącu mistrzostwach kraju.

Jest medalistą mistrzostw Niemiec – w październiku 2019 reprezentując zespół z Turyngii (razem z Antonem Schlütterem, Felixem Hoffmannem i Justinem Lisso) zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2003